Улица Полярные Зори:* Улица Полярные Зори — улица в Мурманске.
 Улица Полярные Зори — прежнее название части улицы Капитана Буркова в Мурманске.
 Улица Полярные Зори — прежнее название улицы Папанина в Мурманске. См. также 
 Полярные Зори (значения)